Сидякин — фамилия.

Известные носители 
 
 Сидякин, Андрей Анатольевич (род. 1979) — российский хоккеист.
 Сидякин, Василий Павлович (1922—1997) — Герой Советского Союза.
 Сидякин, Вячеслав Григорьевич (1936—2005) — советский и российский учёный.
 Сидякин, Олег Владимирович — российский журналист, корреспондент телеканала «Life News». Вместе с журналистом Маратом Сайченко 18 мая 2014 года был задержан украинскими силовиками в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины и провёл неделю в плену. Награждены орденами Мужества «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

См. также 
 Седякин